Az 2017-es Tippeligaen volt a 73. alkalommal megrendezett, legmagasabb szintű labdarúgó-bajnokság Norvégiában. A pontvadászat 2017. április 1-jén kezdődött és november 26-án ért véget.

A címvédő a Rosenborg volt. A szezont újra a Rosenborg csapata nyerte, a bajnokság történetében huszonötödjére.

Csapatváltozások

Részt vevő csapatok

Személyek és támogatók

Vezetőedző váltások

Tabella

Osztályozó 
Eredmények

 A Ranheim csapata nyert 1–1-es döntetlennel, 5–4-re megnyert tizenegyesekkel nyert a Sogndal ellen.

Meccstáblázat

Statisztikák

Góllövőlista

Mesterhármast elérő játékosok 

 I = idegenben; H = hazai pályán

Sárga és piros lapok

Játékosok 
 Legtöbb sárga lap: 7
  Flamur Kastrati (Sandefjord)
  Kaj Ramsteijn (Aalesund)
 Legtöbb piros lap: 2
  Andreas Albech (Sarpsborg 08)
  Victor Demba Bindia (Sandefjord)

Klubcsapatok 
 Legtöbb sárga lap: 54
 Sandefjord
 Legtöbb piros lap: 4
 Viking

Jegyzetek

További információk 
 

Norvég 1
Eliteserien szezonok